

Codici 
 CHD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chandler Williams (Stati Uniti)
 CHD – codice vettore ICAO della compagnia aerea 223mo Distaccamento Aereo, Aeroporto di Mosca-Čkalovskij (Russia)

Associazioni
 CHD – Centre for Humanitarian Dialogue , Centro internazionale per mediazioni di pace con sede a Ginevra
Chicago Hittite Dictionary